Украјинска црква може бити:

 у најопштијем значењу, било која црква на подручју Украјине или у украјинској дијаспори

- у оквиру Православља:
 Украјинска православна црква, самоуправна црква, под јурисдикцијом Руске православне цркве
 Украјинска аутокефална православна црква, нова организација, створена 1990. године
 Украјинска православна црква Кијевског патријархата, нова организација, створена 1992. године
 Православна црква Украјине (2018), нова организација, створена 2018. године
 Украјинска православна црква у Канади, под јурисдикцијом Цариградске патријаршије
 Украјинска православна црква у САД, под јурисдикцијом Цариградске патријаршије

- у оквиру Католицизма:
 Украјинска римокатоличка црква
 Украјинска гркокатоличка црква

Види још 
 Украјина (вишезначна одредница)
 Украјинци (вишезначна одредница)
 Украјински (вишезначна одредница)
 Украјинска православна црква (вишезначна одредница)